

Botanique 

 Sabot de Vénus est le nom vernaculaire porté par l'orchidée Cypripedium calceolus ainsi que les orchidées du genre Paphiopedilum

Zoologie 

 Sabot de Vénus est le nom vernaculaire porté par le gastéropode Cymbulia peronii